Коммунальная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Коммунальная улица — улица в Брянске.
 Коммунальная улица — до 1 января 1946 г. название части нынешней Стратилатовской улицы в Великом Новгороде.
 Коммунальная улица — улица в Вельске.
 Коммунальная улица — улица в Городце.
 Коммунальная улица — улица в Данкове.
 Коммунальная улица — улица в Иванове.
 В Казани:
 1-я Коммунальная улица — улица в историческом районе Пороховая слобода.
 2-я Коммунальная улица — улица в историческом районе Пороховая слобода.
 Коммунальная улица — улица в Калининграде.
 Коммунальная улица — улица в Королёве.
 Коммунальная улица — улица в Красноярске.
 Коммунальная улица — улица в Курске.
 В Липецке:
 Коммунальная улица;
 Коммунальная улица — прежнее (до 1936 г.) название улицы Шмидта.
 Коммунальная улица — прежнее (до 1967 г.) название улицы Захарочкина в Махачкале.
 Коммунальная улица — прежнее название улицы Уммаева в Нальчике.
 Коммунальная улица — прежнее название улицы Дубовского в Новочеркасске.
 Коммунальная улица — улица в Омске.
 Коммунальная улица — улица в Пскове.
 Коммунальная улица — улица в Северодвинске.
 Коммунальная улица — улица в Тамбове.
 Коммунальная улица — улица в Тольятти.
 Коммунальная улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Коммунальная улица — улица в Донецке.
 Коммунальная улица — улица в Запорожье.
 Коммунальная улица — улица в Киеве.
 Коммунальная улица — улица в Луганске.
 Коммунальная улица — улица в Симферополе.
 Коммунальная улица — улица в Херсоне.
 Коммунальная улица — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Коммунальная улица — улица в Алма-Ате.